James Campbell (1875-1946), calciatore nordirlandese
James Campbell (1825-1903), celebre capitano di nave
James Campbell (1858-1902), giocatore di rugby canadese
James Campbell (1812-1893), Direttore generale delle poste degli Stati Uniti
James Campbell (1828-1893), artista inglese
James Campbell, attore australiano
James Campbell, scrittore inglese
James Archibald Campbell (1862-1934), fondatore dell'università di Campbell, Carolina del Nord
James Colquhoun Campbell (1813-1895), vescovo anglicano di Bangor
James Edward Campbell, scienziato statunitense
James Edwin Campbell (1867-1896), poeta afroamericano
James L. Campbell (nato nel 1949), soldato statunitense
James E. Campbell (1843-1924), politico statunitense
James Hepburn Campbell (1820-1895), politico statunitense
James R. Campbell (1853-1924), politico statunitense
James U. Campbell (1866-1937), giudice statunitense
James W. Campbell (nato nel 1947), politico statunitense
Blind James Campbell (1906-1981), cantante statunitense